Марковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Марковичи — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Марковичи — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Марковичи — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Марковичи — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Марковичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Украина 
 Марковичи — село в Гороховском районе Волынской области.
 Марковичи — село в Локачинском районе Волынской области.

 Марковичи — малорусский дворянский род, некоторые члены которого до конца XIX в. писались полонизованной формой: Маркевичи